Maxwell D. Phillips, agente del Servicio Secreto estadounidense (CIA),relacionado con la investigación del asesinato de JFK, fue uno de los encargados de recopilar las grabaciones de los testigos del 22 de noviembre de 1963 en Dallas.
Su nombre aparece en el documento CD87, de la Comisión Warren, referente a la grabación Zapruder.

Maxwell D. Phillips mandó un memo escrito a mano (Documento de la Comisión Warren, CD87) al Jefe del Servicio Secreto James Rowley que decía lo siguiente: De acuerdo al Sr. Zapruder la posición del asesino estaba detrás de él (textual "According to Mr Zapruder the position of the assassin was behind Mr Zapruder".

Agentes de la CIA
Asesinato de John F. Kennedy